Хабль (річка) — річка басейну Кубані.
 Хабль (хутір) — населений пункт в Краснодарському краї.